Ufficiali della Royal Navy britannica:
Hugh Pigot (Primo lord del mare) (28 maggio 1722-15 dicembre 1792) ammiraglio della Royal Navy e Primo lord del mare
Hugh Pigot (capitano Royal Navy) (5 settembre 1769-21 settembre 1797) capitano della Royal Navy
Hugh Pigot (ammiraglio Royal Navy) (1775-29 luglio 1857) ammiraglio della Royal Navy